Stati Uniti d'America
Fort Meade – città della Contea di Polk, Florida
Fort Meade – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
Fort George G. Meade – base militare della United States Army e sede della National Security Agency, Maryland